NGC 1606 (другие обозначения — MCG -1-12-22, NPM1G -05.0202, PGC 15443) — линзовидная галактика в созвездии Эридана. Открыта Джорджем Стони в 1849 году. Описание Дрейера: «очень тусклый объект».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1606
Эридан (созвездие)